Брсково може да се односи на:
Брсково - насеље у општини Мојковац у Црној Гори са 276 становника
Брсково - остатке средњовековне тврђаве у близини Мојковца
Брсково - средњовековно привредно средиште, трг и рудник